Tra Scilla e Cariddi – documentario del 1948 prodotto dalla Panaria Film.
 Tra Scilla e Cariddi – film del 1998 diretto da Demetrio Casile
 Tra Scilla e Cariddi – programma radiofonico (1985-1997)

 Fra Scilla e Cariddi – album di Otello Profazio del 1978